Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 844 dans le monde.
 
 Route nationale 844 en France
 Autoroute A844 en France
 Route européenne 844 en Italie